Cavallino földrajzi név
Cavallino - település Olaszországban, Lecce megyében
Cavallino-Treporti - település Olaszországban, Velence megyében

Cavallino személynév
Bernardo Cavallino (1616–1656) nápolyi barokk festőművész